Роман Ебавый (; родился 16 ноября 1989 года в Турнове, Чехословакия) — чешский теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2007); победитель юниорского парного турнира Orange Bowl (2006, 2007); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Роман — один из двух детей Иваны Ебавой и Романа-старшего; у него есть брат — Лукаш.

Начал играть в возрасте пяти лет вместе с отцом. Любимое покрытие — грунт; любимые турниры — Санкт-Петербург и Уимблдон. Кумиром в мире тенниса в период взросления был Марат Сафин.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (14)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (99)

Победы (59)

Поражения (40)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии